Граус () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 300.41 км². Население — 3700 человек (на 2010 год). Расстояние — 80,1 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Турнефёй (Франция, с 1989)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
  Ficha de la población
 Poema escrito en grausino
  Fiestas en Graus
 Todo sobre la población de Graus y sus Fiestas
 Camping Fuente de Rugustrán en Graus

Муниципалитеты Уэски